Kempo steht für

 Sergei Wladimirowitsch Kempo (* 1984), russischer Schauspieler
 Kurzform für Kempō Karate, japanischer Sammelbegriff für verschiedene Kampfkünste, dazu auch:
 Shōrinji Kempō, moderne japanische Selbstverteidigungskunst
 Shaolin Kempo, Kampfkunst chinesischen Ursprunges mit japanischen Karate-Einflüssen

Siehe auch:
 Kempo Kinembi, Verfassungsgedenktag in Japan

Abkürzung